Ре́дфорд () — фамилия английского происхождения.

Известные носители 
 Редфорд, Блэр (род. 1983) — американский актёр.
 Редфорд, Брюс — американский литературовед и педагог, член Американской академии искусств и наук (с 2002).
 Редфорд, Ванесса — британская лекгоатлетка, серебряная медалистка чемпионата Великобритании по лёгкой атлетике в метании ядра (1980, 1982).
  (ок. 1354 — ок. 1409) — английский чиновник и политик, председатель Палаты общин (1402).
  (1821—1908) — канадский политик, член Палаты общин (1867—1872).
 Редфорд, Дональд (род. 1934) — канадский египтолог и археолог, профессор истории.
 Редфорд, Иан (1960—2014) — шотландский профессиональный футболист.
  (род. 1982) — австралийская пловчиха, бронзовая медалистка Паралимпийских игр в плавании на 100 м в категории S9 (2000).
 Редфорд, Николь (род. 1972) — австралийская пловчиха, бронзовая медалистка Игр Содружества в плавании на 200 м баттефляем (1990).
  — американский телепродюсер и сценарист, лауреат премии «Эмми» за драматический сериал (2003).
 Редфорд, Роберт (род. 1936) — американский актёр, независимый режиссёр и продюсер.
 Редфорд, Элисон (род. 1965) — канадский политик, премьер-министр канадской провинции Альберта.
  (1904—1998) — американский политолог, президент Американской политологической ассоциации (1960—1961).

Примечания

См. также 
 Рэдфорд